Meer steht für:
 Meer, Bezeichnung für ein Großgewässer
 Meer, im Niederdeutschen und Niederländischen Bezeichnung für einen See, siehe See #„See“ und „Meer“
 (9678) van der Meer, Asteroid des Hauptgürtels

geographische Objekte:
 Meer, Ortsteil der Gemeinde Hoogstraten (Belgien), Provinz Antwerpen, Belgien
 Haus Meer, Herrenhaus in der Stadt Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 De Meer, umgangssprachliche Bezeichnung für Watergraafsmeer, Wohngegend in Amsterdam, Niederlande
 De Meer Stadion, früheres Stadion von Ajax Amsterdam in Watergraafsmeer, Niederlande

Gottheiten:
 Meer (hethitische Gottheit)
 Meer (hurritische Gottheit)

Meer ist der Familienname folgender Personen:
 Annika van der Meer (* 1985), niederländische paralympische Ruderin
 Bouke van der Meer (Lammert Bouke van der Meer; * 1945), niederländischer Klassischer Archäologe
 Douwe Mout van der Meer (1705–1758), niederländischer Schausteller
 Edmund ter Meer (1852–1931), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Eissa Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Fatima Meer (1928–2010), südafrikanische Soziologin, Autorin, Menschenrechts- und Antiapartheids-Aktivistin
 Frederik van der Meer (Frederik Gerben Louis van der Meer1904–1994), niederländischer Archäologe
 Fritz ter Meer (1884–1967), deutscher Chemiker, Unternehmer und Kriegsverbrecher
 Hadwig von Meer († 1200), Heilige 
 Heinrich von Meer (1857–1946), hohenzollerischer Oberamtmann und Landtagsabgeordneter
 Herman H. ter Meer (1871–1934), niederländischer Tierpräparator
 Hugo von Meer, Pseudonym von Richard von Meerheimb (1825–1896), sächsischer Offizier und Schriftsteller
 Hildegund von Meer († 1183), Stifterin und Äbtissin des Prämonstratenserinnenklosters Meer
 Ibrahim Meer Abdulrahman (* 1967), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 
 Ilse Knott-ter Meer (1899–1996), erste deutsche Diplom-Ingenieurin
 Joannis van der Meer, bekannt als Jan Vermeer (1632–1675), holländischer Porträt- und Historienmaler

 John Henry van der Meer (1920–2008), niederländischer Musikwissenschaftler
 Jolande van der Meer (* 1964), niederländische Schwimmerin
 Joseph Anton Franz Hohenbaum van der Meer (1718–1795), Schweizer Benediktiner und Historiker
 Karel van der Meer (1905–1978), niederländischer Fußballschiedsrichter 
 Marleen de Pater-van der Meer (1950–2015), niederländische Politikerin 
 Moosa Ismail Meer (1897–1972), indischstämmiger Zeitungsverleger in Südafrika
 Simon van der Meer (1925–2011), niederländischer Physiker
 Susie van der Meer (* 1973), deutsche Singer-Songwriterin
 Tycho van Meer (* 1974), niederländischer Hockeyspieler

Das Meer steht für:
 Das Meer (1927), deutscher Stummfilm von Peter Paul Felner
 Das Meer (2000), spanischer Film von Agustí Villaronga

Siehe auch:
 Dr. E. ter Meer & Cie, ehemalige deutsche Chemiefabrik
 Mär
 Meere
 Mehr
 Mer
 Vandermeer
 M.E.E.R.